Sakral bedeutet:

 heilig; religiösen Zwecken dienend, im Gegensatz zu profan
 zum Kreuzbein (Os sacrum) gehörig